Tasilissuaq bezeichnet:
 Tasilissuaq (Insel, bei Napasoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tasilissuaq (Insel, Sermersuut), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland